Шамшур Анатолій Іванович (1934—1943) — гвардії старший сержант РА. Герой Радянського Союзу.
 Шамшур Микола Миколайович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Шамшур Олег Владиславович (* 1956) — український дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол України в США (2005—2010). Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції (з 2014). Постійний Представник України при ЮНЕСКО (з 2014).